

Geografia 
 Kleppe – villaggio nella contea di Rogaland, Norvegia

Persone 
 Michael Kleppe Jamtfall – calciatore norvegese
 Per Kleppe – economista norvegese
 Thomas S. Kleppe – politico statunitense